Aboncourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Aboncourt (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Aboncourt (Moselle) im Département Moselle
Aboncourt-Gesincourt im Département Haute-Saône
Aboncourt-sur-Seille im Département Moselle